Masalavés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Masalavés (kommunhuvudort i Spanien), Valencia, Província de València, 
 Massalavés (kommun i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar